Bayerbach (Rottal-Inn)
Bayerbach bei Ergoldsbach (district Landhut)